Бахи́ра — многозначны термин.

 Бахира () — фигурирующий в исламских источника сирийский монах несторианской догмы.
 Бахира () — молочная верблюдица, которая была объектом почитания древних арабов.